Juana puede referirse a:

Nombre 
 
 Juana, nombre propio femenino muy frecuente (para su significado véase Juan).

Personajes

Princesas

De Francia: Juana de Valois 
 Juana de Valois, condesa de Hainaut (1294-1342), hija de Carlos de Valois;
 Juana de Valois, condesa de Beaumont (1304-1363), hija de Carlos de Valois;
 Juana de Valois, reina de Navarra (1343-1373), hija de Juan II de Francia;
 Juana de Valois, duquesa de Bretaña (1391-1433), hija de Carlos VI de Francia;
 Santa Juana de Valois, duquesa de Berry (1464-1505), hija de Luis XI de Francia;

 De Aragón

Juana Enríquez (1425-1468)
Juana Hilari De los santos Martínez 2002

Damas

De Francia  
 Juana II, Condesa de Borgoña (1293-1330), Condesa Palatina de Borgoña y luego del Artois, y por su marido, Felipe el Largo, Condesa de Poitiers y Reina de Francia;
 Juana III, Condesa de Borgoña (1308-1349), Condesa Palatina de Borgoña y del Artois, por su marido, Eudes IV, Duquesa de Borgoña, hija de la anterior;
 Juana de Borgoña, Condesa de Valois (1293-1348), hija del Duque de Borgoña, Roberto II, por su marido Felipe de Valois, Condesa de Maine, de Anjou y de Valois, después Reina de Francia.
 Juana de Arco, militar.

Otras 
 la reina Juana la Loca;
 la reina Juana I de Nápoles;
 la reina de Francia y Navarra Juana de Evreux;
 la princesa Juana de Kent;
 la reina consorte de Francia Juana I de Auvergne;
 Juana Francisca Frémyot de Chantal, santa religiosa y mística francesa;
 Juana Lestonnac, santa y religiosa, fundadora de la Compañía de María Nuestra Señora;
 la reina de Sicilia Juana de Inglaterra;
 la reina de Francia Juana de Borbón; 
 la reina de Escocia Juana de Inglaterra
 la archiduquesa de Austria e infanta de España Juana de Austria;
 la princesa Juana de Constantinopla;
 la militar francesa santa Juana de Arco;
 la religiosa y poetisa sor Juana Inés de la Cruz;
 la escritora gallega Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina;
 la religiosa Juana Inés de la Cruz;
 la fundadora de Cúcuta Juana Rangel de Cuéllar;
 la militar Juana Azurduy;
 doña Juana de Mendoza;
 la señora de Vizcaya Juana de Lara;
 la poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou;
 la guerrillera española Juana la Galana.
 la patriota venezolana 'Juana Ramirez
 la de la rioja ¨¨((Juana Orione)¨¨;

da:Johanne
eo:Johana
fi:Johanna
gl:Xoana
nl:Johanna
pl:Joanna
sk:Jana
sv:Johanna